

Personnes 

 Charles Mauron (1899-1966), traducteur français ;
 Jean-Jacques Denis Mauron (1810–1885), personnalité politique et militaire suisse ;
 Marcel Mauron (1929-2022), footballeur suisse ;
 Marie Mauron (1896–1986), écrivaine et poète française.

Autres 
 Mauron est une commune française dans le Morbihan.
 Canton de Mauron
 Gare de Mauron
 Quilles de Mauron
 Bataille de Mauron (1352)
 Hôtel de Mauron à Paris.